Baskir puede referirse a:

 La república rusa de Bashkortostán, antes conocida como Baskiria.
 Los baskires, que forman la mayoría étnica de la república de Bashkortostán.
 El idioma baskir, lengua túrquica hablada por la etnia de los baskires.